Zagora (arapski:زكورة‎) je grad u zaleđu u jugoistočnom Maroku. 

Nalazi se na 30°19′0″ sjeverne zemljopisne širine i 5°49′60″ zapadne zemljopisne dužine.

Vanjske poveznice 

Lexicorient o Zagori 

Gradovi u Maroku